Митроролит Иосиф:

 Иосиф (XII—XIII век) — митрополит Киевский и всея Руси.
 Иосиф Солтан (XV—XVI век) — митрополит Киевский.
 Иосиф III Русин (ум. 1534) — митрополит Киевский.
 Иосиф (1597—1671) — митрополит Астраханский и Терский.
 Иосиф IV (ум. 1681) — митрополит Рязанский и Муромский 1674—1681 годах.
 Иосиф (Семашко) (1798—1868) — митрополит Литовский и Виленский.
 Иосиф (Петровых) (1872—1937) — митрополит Ленинградский и Гдовский, лидер «иосифлянства», духовный писатель.
 Иосиф (Орехов) (ум. 1961) — митрополит Воронежский и Острогожский.
 Иосиф (Чернов) (1893—1975) — митрополит Алма-Атинский и Казахстанский.